Oblężenie Belgradu (488)
 Oblężenie Belgradu (504)
 Oblężenie Belgradu (584)
 Oblężenie Belgradu (630)
 Oblężenie Belgradu (827)
 Oblężenie Belgradu (971)
 Oblężenie Belgradu (1316)
 Oblężenie Belgradu (1382)
 Oblężenie Belgradu (1440) – odparcie najazdu osmańskiego
 Oblężenie Belgradu (1456) – odparcie najazd osmańskiego
 Upadek Belgradu (1521) – zdobycie Belgradu przez wojska tureckie
 Oblężenie Belgradu (1688) – zdobycie Belgradu przez armię austriacką pod dowództwem Maksymiliana Bawarskiego
 Oblężenie Belgradu (1690)
 Oblężenie Belgradu (1717)
 Oblężenie Belgradu (1739)
 Oblężenie Belgradu (1789)
 Oblężenie Belgradu (1804)
 Wyzwolenie Belgradu (1806)